Вдовушковые  — семейство птиц из надсемейства Passeroidea отряда воробьинообразных. Объединяет 20 видов, принадлежащих двум родам.

Этимология 
Научное название семейства образовано от названия типового рода — Vidua (вдовушек) с помощью добавления -idae. В переводе с  — «вдова».

Описание 
Небольшие птицы с короткими клювами. Длина туловища 10—43 см. Окраска самок пёстрая, у многих видов сочетает серые и коричневые цвета и схожа с окраской воробья. Самцы в зимнем наряде окрашены так же как и самки. Брачный наряд самцов многих видов преимущественно чёрный; средние рулевые перья хвоста сильно удлиненны.

Распространение  
Обитают в Африке. Селятся как на открытой местности, так и в негустых лесах.

Классификация 
На февраль  2019 года в семейство включают 2 рода и 20 видов:
 Род 
 
 Род  — 19 видов

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Семейства птиц